Gadelius kan syfta på följande personer:

Carl Erik Gadelius (1866–1928), affärsman
Erik Gadelius (1778–1827), läkare
Bror Gadelius (1862–1938), professor i psykiatri
Johan Edvard Gadelius (1822–1918), sjöofficer
Knut Gadelius (1864–1932), grundare av handelshuset Gadelius
Esther Gadelius (1866–1922), sopransångerska
Maja Gadelius (1904–1991), skådespelare
Taro Gadelius (1913–1995), direktör
Gustaf Shiro Gadelius (1925–2005), uppfinnare

Namnet Gadelius bärs även av:
A Gadelius boktryckeri
Gadelius Holding Ltd. (Gadelius K.K.), svenskt handelshus i Japan sedan 1907
Villa Gadelius, Lidingö, hem för familjen Taro Gadelius
Villa Gadelius, Saltsjöbaden, hem för familjen Knut Gadelius

Källor

Svenska efternamn